Nederlandse personen
 Aart Andriesse Schippers (1800—1858), politiek en bestuur: burgemeester van Willemstad.
 Cees Andriesse (1939), natuurkundige, schrijver en wetenschapshistoricus.
 Cor Andriesse (1899—1964), voetballer.
 Emmy Andriesse (1914—1953), fotografe.
 Erik Andriesse (1957-1993), kunstschilder
 Johannes Cornelis ten Brummeler Andriesse (1809—1889), predikant en schrijver.
 Peter Andriesse (1941), auteur.

Zie ook 
 Andriessen (doorverwijspagina)